Sanico ima više značenja:
 Sanico, Alessandria
 Sanico, Brescia
 Sanico, Lecco